Підвисоцька сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Підвисоцька сільська рада — Вінницька область, Оратівський район
 Підвисоцька сільська рада — Івано-Франківська область, Снятинський район
 Підвисоцька сільська рада — Кіровоградська область, Новоархангельський район
 Підвисоцька сільська рада — Тернопільська область, Бережанський район